Krigshot kan syfta på

 Krigshot (band) – svenskt kängpunkband från Örebro och Stockholm, bildat 1997